O São Cristóvão Atlético Clube é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Salvador, no Estado da Bahia.

Títulos

Estaduais
Vice-Campeonato Baiano 2ª Divisão: 1987.
 Torneio Início: 1966.

São Cristóvão